Hayden kan som auktorsförkortning betyda:

 James E. Hayden
 Walter John Hayden

Robotskapade auktorsförkortningar